58. Turniej Czterech Skoczni (niem. 58. Vierschanzentournee) – edycja Turnieju Czterech Skoczni, przeprowadzona w sezonie 2009/2010 na skoczniach w Niemczech i Austrii, w ramach Pucharu Świata w skokach narciarskich.

Początek turnieju nastąpił 28 grudnia 2009, podczas serii kwalifikacyjnej do konkursu na skoczni w Oberstdorfie, który odbył się dzień później. Następnie, 1 stycznia 2010 rozegrano konkurs w Garmisch-Partenkirchen, 3 stycznia w Innsbrucku oraz 6 stycznia w Bischofshofen.

Pierwszy konkurs wygrał Andreas Kofler, w drugich i trzecich zawodach zwyciężył Gregor Schlierenzauer, a w czwartych triumfował Thomas Morgenstern. W klasyfikacji łącznej najlepszy okazał się Kofler, a na podium Turnieju Czterech Skoczni stanęli także Janne Ahonen i Wolfgang Loitzl.

W Turnieju Czterech Skoczni rywalizacja w pierwszej serii toczyła się systemem KO, a w drugiej serii zawodnicy rywalizowali tak, jak podczas innych zawodów Pucharu Świata. Z powodu problemów z warunkami atmosferycznymi zrezygnowano z rozgrywania konkursu w Innsbrucku systemem KO.

Legenda:
Q - zwycięzca pary;
LL - lucky loser - zawodnik przegrał rywalizację w parze, ale awansował do serii finałowej;
nq - nie zakwalifikował się do serii finałowej.

Oberstdorf 
Data: 29 grudnia 2009
Godzina: 16.30 
Państwo: 
Skocznia: Schattenbergschanze
Punkt konstrukcyjny: 120 m
Rozmiar skoczni (HS): 137 m
Rekord skoczni:  Sigurd Pettersen (29.12.2003) – 143,5 m

Zestawienie par

Wyniki konkursu

Garmisch-Partenkirchen 
Data: 1 stycznia 2010
Godzina: 13.45 
Państwo: 
Skocznia: Große Olympiaschanze
Punkt konstrukcyjny: 125 m
Rozmiar skoczni (HS): 140 m
Rekord skoczni:  Simon Ammann (1.01.2010) – 143,5 m

Zestawienie par

Wyniki konkursu

Innsbruck 
Data: 3 stycznia 2010
Godzina: 13.45 
Państwo: 
Skocznia: Bergisel
Punkt konstrukcyjny: 120 m
Rozmiar skoczni (HS): 130 m
Rekord skoczni:  Adam Małysz (11.09.2004) – 136 m

Zestawienie par 
Ze względu na problemy z wiatrem i konieczność przeniesienia kwalifikacji, organizatorzy postanowili zrezygnować w tym konkursie z systemu KO.

Wyniki konkursu

Bischofshofen 
Data: 6 stycznia 2010
Godzina: 16.45
Państwo: 
Skocznia: Paul-Ausserleitner-Schanze
Punkt konstrukcyjny: 125 m
Rozmiar skoczni (HS): 140 m
Rekord skoczni:  Gregor Schlierenzauer (5.01.2008) – 145 m

Zestawienie par

Wyniki konkursu

Klasyfikacja generalna

Przypisy

Bibliografia 
 

2009 w sportach zimowych
2010 w sportach zimowych
Turniej Czterech Skoczni
2009 w Niemczech
2010 w Niemczech
2010 w Austrii
Puchar Świata w skokach narciarskich w Oberstdorfie
Puchar Świata w skokach narciarskich w Garmisch-Partenkirchen
Puchar Świata w skokach narciarskich w Innsbrucku
Puchar Świata w skokach narciarskich w Bischofshofen